O termo Nobody's Fool pode referir-se aos filmes:

Nobody's Fool (1921), filme de 1921, dirigido por King Baggot.
Nobody's Fool (1936), filme de 1936, dirigido por Arthur Greville Collins e Irving Cummings.
Nobody's Fool (1986), filme de 1986, dirigido por Evelyn Purcell e estrelado por Rosanna Arquette e Eric Roberts.
Nobody's Fool (1994), filme de 1994, dirigido por Robert Benton e estrelado por Paul Newman, Jessica Tandy, Bruce Willis e Melanie Griffith.

Desambiguação